El Torneig de Seül 2022, oficialment conegut com a Korea Open 2022, és un esdeveniment de tennis sobre pista dura al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud. En categoria femenina es coneixia com Hana Bank Korea Open 2022, dins els WTA 250 de la WTA i fou la dissetena edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de setembre de 2022. En categoria masculina tenia el nom de Eugene Korea Open Tennis Championships 2022, dins les ATP 250 de la ATP, i en fou l'edició inaugural que es va disputar entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre de 2022.

La tennista russa Ekaterina Alexandrova va guanyar segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022
2022 a Àsia